Московские Чайники — российская любительская софтбольная команда, основанная в 1989 г. Владимиром Познером и Валерием Варинским.

Московские Чайники — старейшая команда Московской Софтбольной Лиги, регулярный чемпионат которой проводится с середины мая по середину сентября каждого года по субботам в Парке Дружбы (м. Речной Вокзал). В честь 25-ти летия создания команды учрежден турнир на Кубок Варинского.

Примечания 

Спортивные клубы Москвы
Спортивные клубы, основанные в 1989 году
Софтбольные клубы России